Dvozveza je vojaško-politična povezava dveh držav:
 Dvozveza (1879) - zveza Nemčije in Avstro-Ogrske,
 Dvozveza (1893) - zveza Rusije in Francije,